Сократический диалог () — жанр литературной прозы, развившийся в Древней Греции на рубеже IV века до н. э. Самые ранние образцы жанра сохранились в трудах Платона и Ксенофонта — и во всех них Сократ является персонажем. Эти и последующие диалоги представляют собой обсуждение моральных и философских проблем между двумя или несколькими персонажами, иллюстрируя применение сократического метода. Диалоги бывают как драматическими, так и повествовательными. Хотя Сократ часто является главным участником, его присутствие в диалоге не является обязательным для жанра.

Диалоги Платона 
Большинство сократических диалогов, упоминаемых сегодня, принадлежат Платону. Платоновские диалоги определили литературный жанр, используемый последующими философами.

Платон написал около 30 диалогов, в большинстве из которых Сократ является главным героем. Строго говоря, этот термин относится к произведениям, в которых Сократ является персонажем. К жанру, однако, принадлежат и другие тексты, например: Законы Платона и Гиерон Ксенофонта — это сократические диалоги, в которых мудрец, отличный от Сократа, ведёт дискуссию (афинский незнакомец и Симонид). Главным героем каждого диалога, как у Платона, так и у Ксенофонта, обычно является Сократ, который посредством своего рода допроса пытается узнать больше о понимании своим собеседником моральных вопросов. В диалогах Сократ предстаёт простым человеком, который признаётся, что у него недостаточно знаний. С помощью этого иронического подхода ему удаётся сбить с толку собеседника, который хвастается, что он эксперт в той области, которую они обсуждают. Результатом диалога является то, что Сократ демонстрирует непоследовательность взглядов своего собеседника. Таким образом, Сократ пытается показать путь к истинной мудрости. Одно из его самых известных высказываний на этот счет звучит так: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить». Этот философский вопрос известен как метод Сократа. В некоторых диалогах главный герой Платона не Сократ, а кто-то вне пределов Афин. В «Гиероне» Ксенофонта эту роль играет некий Симонид, если Сократ не является главным героем.

Вообще, все произведения, которые чаще всего относят к раннему Платону, считаются сократовскими диалогами (написанными с 399 по 387 год). Многие из его Средних диалогов (написанных с 387 по 361 год, после основания его Академии) и более поздних диалогов (написанных в период между 361 годом и его смертью в 347 году) включают Сократа как персонажа. Однако такое толкование состава диалогов не является общепризнанным. Время, когда Платон начал писать свои произведения, и дата составления его последнего произведения неизвестны, что и добавляет неоднозначности, так как даже древние источники не знают порядка написания платоновских диалогов.

 Алкивиад Второй
 Алкивиад Первый
 Апология
 Гиппий больший
 Гиппий меньший
 Горгий
 Государство
 Евтифрон
 Ион
 Клитофонт
 Кратил
 Критий
 Критон
 Лахес
 Лисид
 Менон
 Парменид
 Пир
 Политик
 Послезаконие
 Протагор
 Софист
 Теэтет
 Тимей
 Федон
 Федр
 Филеб
 Хармид
 Эвтидем

Другие древние авторы 
 авторы сохранившихся диалогов
 Афиней — автор «Пира мудрецов»
 Цицерон — автор нескольких диалогов, в том числе: «О государстве», «О пределах добра и зла», «Тускуланские беседы», «О природе богов», «О дивинации», «О судьбе», «Академики» и ныне утраченного «Гортензия».
 Ксенофонт — автор нескольких диалогов, в том числе «Апология», «Воспоминания о Сократе», «Домострой» и «Пир».

 авторы утраченных диалогов
 Симон-кожевник — согласно Диогену Лаэртскому он был первым автором сократического диалога.
 Алексамен из Теоса — согласно фрагменту Аристотеля, он был первым автором сократического диалога, более о нём ничего не известно: появился ли Сократ в его произведениях, и насколько точен был Аристотель в своём антагонистическом суждении о нём.
 Эсхин из Сфетта
 Антисфен
 Аристипп
 Аристотель
 Федон из Элиды
 Евклид из Мегары
 Фаворин

Средневековые авторы и авторы раннего нового времени 
Сократический диалог оставался популярным форматом для выражения аргументов и составления литературных портретов. Некоторые из этих диалогов используют Сократа в качестве персонажа, но большинство просто используют философский стиль, подобный Платону, привлекая вместо Сократа другого персонажа.

 Боэций — самая известная книга Боэция «Утешение философское» — это сократический диалог, в котором Госпожа Философия допрашивает Боэция.
 Аврелий Августин — исповедь Августина — была названа сократическим диалогом между Августином-автором и Августином-рассказчиком.
 Ансельм Кентерберийский — «Почему Бог стал человеком» — это сократический диалог между Ансельмом и монахом по имени Босо.
 Галилео Галилей — «Диалог о двух системах мира» сравнивает коперниковскую модель Вселенной с аристотелевской.
 Маттео Риччи — «Истинный смысл Господа Небесного» (天主實義) — это сократический диалог Риччи с китайским учёным, в котором Риччи утверждает, что христианство и конфуцианство не противречат друг другу.

Позднейшие диалоги 
 Оуэн Барфилд — «Миры врозь» — это диалог в сократической традиции, анализирующий проблему специализации в современном обществе и университетах.
 Андре Жид — «Коридон» — это серия из 4-х сократических диалогов, цель которой — убедить читателя в нормальности и полезности гомосексуализма в обществе.
 Джейн Джейкобс — «Системы выживания» — это диалог о двух фундаментальных и различных этических системах (или синдромах, как она их называет): о Страже и о коммерции. Она утверждает, что эти системы обеспечивают направление поведения человеческой жизни в обществе; и понимание взаимосвязи и антагонизма между ними может помочь нам в государственной политике и личном выборе.
 Питер Крифт — этот ученый философ опубликовал серию сократических диалогов, в которых Сократ задаёт вопросы знаменитым мыслителям далёкого и близкого прошлого. Его первым диалогом был «Между небом и адом» — диалог между К. С. Льюисом, Олдосом Хаксли и Джоном Ф. Кеннеди. Крифт также является автором книги по сократической логике «He also authored a book of Socratic logic».
 Кит Бюлер — академический философ, опубликовавший сократический диалог, в котором Серафим (Роуз) играет сократического вопрошающего. Он беседует с группой студентов-богословов о протестантской доктрине Sola scriptura.
 Герд Ахенбах (философское консультирование) — обновил сократовскую традицию своей собственной смесью философских советов. Так же поступил и Мишель Вебер со своим Центром хроматики в Бельгии.
 Робин Скиннер и Джон Клиз — в 1980-х и 1990-х годах британский психолог и известный комик — сотрудничали над двумя книгами «Семьи и как их пережить» (1984) и «Жизнь и как её пережить» (1993), в которых они используют сократический диалогический подход к вопросам семьи и жизни.

Примечания

Литература 
 
 Полякова М. В. Проект «Круг Сократа» или как научиться вести сократовскую беседу // Заметки ученого. 2015. — Т. 1, № 1-1 (1). — С. 92-103.
 
 
 
 
 

Платонизм
Литературные жанры